Oak Hill kan syfta på

Geografi

USA 

 Oak Hill (ort i USA, Florida), Volusia County, 
 Oak Hill (ort i USA, Ohio, Jackson County), 
 Oak Hill (ort i USA, Tennessee, Davidson County), 
 Oak Hill (ort i USA, West Virginia, Fayette County), 
 Oak Hill (ort i USA, Michigan, Manistee County), 
 Oak Hill (ort i USA, New York, Greene County), 
 Oak Hill (ort i USA, Ohio, Knox County), 
 Oak Hill (ort i USA, Virginia, Fairfax County), 
 Oak Hill, Kansas, ort,  

Robotskapade USAförgreningar